Sotzenhausen ist der Name von:

 Sotzenhausen (Pappelau), ein Ortsteil im Stadtteil Pappelau in der Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Sotzenhausen (Weiler), ein Ortsteil im Stadtteil Weiler der Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Sotzenhausen (Schelklingen), ein Ortsteil der Stadt Schelklingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg